Роџер Федерер је био бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Давида Ферера у финалу са 6:2, 6:3, 6:2. То је била његова четврта титула на завршном турниру и укупно 53. у каријери. 

Новак Ђоковић, Давид Ферер и Ришар Гаске су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Златна група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2007.